El nombre Rachel Nicol puede referirse a las siguientes personas:
Rachel Nicol, médica estadounidense;
Rachel Nicol, nadadora canadiense.